Le nom outremer ou outre-mer évoque une zone géographique située au-delà d'un océan ou d'une mer. Invariable, ce terme est utilisé pour désigner :
 Outremer, le nom générique donné aux États latins d'Orient créés après la première croisade ;
 les , les territoires non métropolitains de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ;
 la France d'outre-mer, dite les outre-mer (ex DOM-TOM), découpée en collectivités d'outre-mer, départements et régions d'outre-mer et territoires d'outre-mer ;
 le bleu outremer ou outremer, une couleur et un pigment utilisé en peinture ;
 outremer désigne parfois certains minéraux bleus comme l'azurite ou le lapis-lazuli autrefois pigment coûteux de la peinture d'art.
 Louis IV dit d'Outremer (921-954) ;
 La Lucerne-d'Outremer, une commune française située dans le département de la Manche ;
 Outremer, une comédie dramatique réalisée par Brigitte Roüan en 1990 ;
 Outre-mers, une revue française semestrielle, créée en 1913 et consacrée à l'étude des territoires colonisés ;
 Réseau Outre-Mer , une société du groupe France Télévisions opérant un réseau de télévision et de radio publiques.